Termin 'TSO ima više značenja.

 Triptofan 2'-dioksigenaza, enzim
 Tokijski simfonijski orkestar